Velika nagrada Nizozemske 1977 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 28. avgusta 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 75
| 1:41:45,93
| 4
| 9
|-
! 2
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 75
| + 1,89 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 74
| +1 krog
| 15
| 4
|-
! 4
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 74
| +1 krog
| 17
| 3
|-
! 5
| 23
|  Patrick Tambay
| Ensign-Ford
| 73
| Brez goriva
| 12
| 2
|-
! 6
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 73
| +2 kroga
| 6
| 1
|-
! 7
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 73
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 8
| 35
|  Hans Binder
| Penske-Ford
| 73
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 9
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 73
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 10
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 73
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 11
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
| 72
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 12
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 67
| Trčenje
| 22
|  
|-
! 13
| 16
|  Riccardo Patrese
| Shadow-Ford
| 67
| Motor
| 16
|  
|-
! DSQ
| 38
|  Brian Henton
| Boro-Ford
| 52
| Diskvalifikacija
| 23
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 39
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 34
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 32
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 31
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 18
| Vžig
| 7
|  
|-
! Ods
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 17
| Pedal za plin
| 9
|  
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 14
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 8
| Trčenje
| 26
|  
|-
! Ods
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 5
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 34
|  Jean-Pierre Jarier
| Penske-Ford
| 4
| Vžig
| 21
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 2
| Puščanje olja
| 8
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! DNQ
| 27
|  Patrick Nève
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 37
|  Arturo Merzario
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Vern Schuppan
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 39
|  Ian Ashley
| Hesketh-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Boy Hayje
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Hector Rebaque
| Hesketh-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Teddy Pilette
| BRM
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Michael Bleekemolen
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1977
1977